Сайкодзі　—　стара назва монастиря Ґуґандзі (Сімо-Камаґарі, Куре, Хіросіма)
Сайкодзі (Хітаті-Ота)